Мифсуд — фамилия мальтийского происхождения.

Известные носители 

Мифсуд, Иммануэль (род. 1967) — мальтийский писатель, театральный режиссёр.
Мифсуд, Майкл (род. 1981) — мальтийский футболист.
Мифсуд, Пол (род. 1947) — мальтийский снукерист.
Мифсуд, Стив (род. 1972) — австралийский снукерист.
Мифсуд, Тимоти — мальтийский шахматист.
Мифсуд, Уго Паскуале (1889—1942) — мальтийский государственный деятель, премьер-министр Мальты (1924—1927 и 1932—1933).